Kholm bezeichnet:

 Kholm, Stadt in Afghanistan in der Provinz Balch
 Cholm, Kleinstadt in der Oblast Nowgorod, Russland

Siehe auch:
 Cholm (Begriffsklärung)
 Kolm
 Colm
 Golm

it:Kholm